Свобода, () — государственный гимн Гвинеи, утверждённый после получения страной независимости в 1958. Его мелодия написана Кодофо Муссой на основе народной, а автор слов неизвестен.

Текст гимна 

 Peuple d’Afrique!
 Le Passé historique!
 Que chante l’hymne de la Guinée fière et jeune
 Illustre epopée de nos frères
 Morts au champ d’honneur en libérant l’Afrique!
 Le peuple de Guinée prêchant l’unité
 Appelle l’Afrique.
 Liberté! C’est la voix d’un peuple
 Qui appelle tous ses frères à se retrouver.
 Liberté! C’est la voix d’un peuple
 Qui appelle tous ses frères de la grande Afrique.
 Bâtissons l’unité africaine dans l’indépendance retrouvée.

Внешние ссылки 
 Гимн в формате MIDI

Государственные символы Гвинеи
Гвинея
Символы свободы